Toen mijn vader een struik werd (boek), een boek uit 2010 van Joke van Leeuwen.
 Toen mijn vader een struik werd (film), een Nederlands-Belgisch-Hongaarse film uit 2016, gebaseerd op het boek.